Борова может означать:
  — деревня в Албании.
 Борова (гмина) — гмина в Польше.